Johanna van Portugal (1439) (1439-1475), dochter van Eduard van Portugal en echtgenote van Hendrik IV van Castilië
 Johanna van Portugal (1452) (1452-1490), dochter van Alfons V van Portugal